San Claudio hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas

Cuba 

 San Claudio, pueblo en el municipio de Cabañas, Pinar del Río.

España 

 San Claudio, parroquia en el municipio de Oviedo, Asturias.
 San Claudio, parroquia del municipio de Ortigueira, La Coruña.

Personas 

San Claudio de Condat (*607–†699), obispo y confesor. Festividad: 6 de junio.
San Claudio de Egea, 23 de agosto.
San Claudio de León († 300), mártir. Festividad: 30 de octubre.
San Claudio La Colombière (†1682). Festividad: 15 de febrero.
San Claudio tribuno († 283). Festividad: 3 de diciembre.

Además 
 Carrera de San Claudio, carrera atlética celebrada en el barrio madrileño de Vallecas (España).
 Iglesia de San Claudio, desambiguación.
 Zona arqueológica de San Claudio, en Tenosique, Tabasco, (México).